Stati Uniti d'America
 Apple Valley – città della Contea di San Bernardino, California
 Apple Valley – città della Contea di Dakota, Minnesota
 Apple Valley – città della Contea di Washington, Utah